Собор Святого Павла — англиканский собор в Лондоне, Англия. Соборы Святого Павла в других городах:

 Собор Святого Павла (Данди)
 Собор Святого Павла (Детройт)
 Собор Святого Павла (Калькутта)
 Собор Святого Павла (Льеж)
 Собор Святого Павла (Макао)
 Собор Святого Павла (Мельбурн)
 Собор Святого Павла (Питтсбург)

См. также 
 Собор Святого апостола Павла (Гатчина)